Адхунтас дел Рефухио има више значења:
 Адхунтас дел Рефухио (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Адхунтас дел Рефухио, Лас Адхунтас (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику